Ertan ist ein türkischer und mazedonischer männlicher Vorname sowie Familienname. Die türkische Bedeutung lautet „Sonnenaufgang“ oder „frühe Morgenstunde“.

Namensträger

Vorname 

 Ertan Adatepe (* 1938), türkischer Fußballspieler
 Ertan Gürkan (* 1937), türkischer Fußballspieler
 Ömer Ertan Kanca (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ertan Koç (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Ertan Özkan (* 1996), türkischer Leichtathlet
 Ali Ertan Toprak (* 1969), deutsch-kurdischer alevitischer Politiker

Familienname 
 A. Kubilay Ertan (* 1964), deutsch-türkischer Gynäkologe
 Aysun Ertan (* 1966), deutsche Journalistin, Übersetzerin und Lyrikerin
 Eyüp Ertan (* 1996), deutsch-türkischer Kinderschauspieler
 Mustafa Ertan (1926–2005), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Semra Ertan (1957–1982), türkische Arbeitsmigrantin und Lyrikerin in Deutschland

Sonstiges 
 Ertan-Talsperre, Talsperre in der zentralchinesischen Provinz Sichuan
 Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan Ongun, Buch von Feridun Zaimoglu aus dem Jahr 1997

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname
Slawischer Personenname